Southport (Canada), een plaats op het Canadese eiland Newfoundland
Southport (Merseyside), een plaats in het Engelse graafschap Merseyside
Southport (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Southport (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
Southport (Queensland), een plaats in de Australische deelstaat Queensland
Southport (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië